Милорад Миша Волић (Београд, 26. децембар 1921 — Београд, 1984) био јр југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1954. || Сумњиво лице   || /
|-
| 1955. || Њих двојица  || /
|-
| 1956. || Потрага   || Агент
|-
| 1956. || Зле паре  || /
|-
| 1958. || Госпођа министарка   || Пера, писар
|-
| 1959. || Сам   || Кувар Брка (као М. Волић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Друг председник центарфор  || Муштерија у берберници
|-
| 1961. || Војник са два имена  ТВ филм || /
|-
| 1961. || Сиромашни мали људи ТВ филм || /
|-
| 1962. || Саша  || Владин отац (као Волић Милорад)
|-
| 1963. || Кир Јања  ТВ филм || Слуга Петар
|-
| 1964. || Марш на Дрину   || /
|-
| 1964. || Изгубљени рај ТВ филм || /
|-
| 1966. || Госпођа министарка  ТВ филм || Пера, писар
|-
| 1966. || Повратак   || Аутомеханичар
|-
| 1968. || Код Лондона ТВ серија || /
|-
| 1968. || Максим нашег доба ТВ серија || Рибар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Србија на Истоку ТВ филм || Министар финансија
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине ТВ серија || Станодавац
|-
| 1975. || Песма  ТВ серија || Жигмунд Бухвалд
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Седам секретара СКОЈ-а ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1921.
Умрли 1984.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда